Nikita Vassilievitch Pivtsakine - en  et en anglais  - (né le  à Omsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Avangard Omsk, il est choisi en 2009 au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey en première ronde en  par les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il commence la saison suivante dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Lors du championnat du monde moins de 18 ans 2009, l'équipe s'incline en finale 5-0 contre les Américains, organisateurs de la compétition. Il prend part à la Super Serie Subway en 2009 et 2010. Il honore sa première sélection senior le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 27|| 4|| 3|| 7|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk || KHL || 19|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Omskie Iastreby || MHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 6 
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk|| KHL || 33|| 0|| 5|| 5|| 20|| 11|| 1|| 0|| 1|| 2
|- 
| 2010-2011 || Omskie Iastreby || MHL || 4|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 43|| 1|| 4|| 5|| 30|| 15|| 3|| 0|| 3|| 2
|- 
| 2011-2012 || Omskie Iastreby || MHL || 8|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk || KHL || 52|| 2|| 8|| 10|| 33|| 12|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 54|| 2|| 8|| 10|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 51|| 4|| 9|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HK CSKA Moscou || KHL || 20 || 0 || 1 || 1 || 27 || 14 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2016-2017|| HK CSKA Moscou || KHL || 41 || 4 || 8 || 12 || 27 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018|| HK CSKA Moscou || KHL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 45 || 9 || 12 || 21 || 26 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019|| Avangard Omsk || KHL || 38 || 4 || 3 || 7 || 29 || 19 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 22 || 1 || 2 || 3 || 29 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||16 || 1 || 4 || 5  || 8 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL ||29 || 2 || 0 || 2 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Amour Khabarovsk || KHL ||30 || 1 || 1 || 2 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || KalPa Kuopio || Liiga ||16 || 1 || 3 || 4 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || HK Sotchi || KHL || 50|| 2|| 4|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2009 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 1|| 1|| 10|| +8||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| +3|| align="left"|Sixième de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| +3|| align="left"| Médaille d'or

Références

Naissance en juillet 1991
Naissance à Omsk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du HK Sotchi